Jeffrey Füglister né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 
Jeffrey Füglister est né le  à Zurich. Il découvre le hockey sur glace à sept ans, en suivant les traces de son frère aîné. Il fait ses classes juniors au EHC Kloten et fait ses débuts avec l’équipe fanion en LNA durant la saison 2008-2009. Durant la saison  2009-2010, il entre dans le contingent des Aviateurs et joue onze matchs avec eux, sans parvenir à marquer de but. Il est néanmoins rapidement prolongé. En décembre 2009, il participe avec l’équipe de Suisse junior à son premier championnat du monde junior qui se déroule à Herisau. Avec ses coéquipiers, Füglister parvient à monter en première division.

Durant la saison suivante, il est prêté par le club zurichois au HC Viège. Il participe ensuite à son second championnat du monde junior et avec l’équipe de Suisse, il se classe à la quatrième place du tournoi. Au terme de cette saison, il remporte le titre de champion de Suisse de LNB avec les Haut-Valaisans et échoue ensuite lors du barrage pour la promotion.

Une nouvelle fois prêté par les Kloten Flyers au HC Viège, il parvient néanmoins à marquer son premier but en première division avec Kloten contre le HC Davos.

Il rejoint le HC Bienne en début de saison 2012-2013, mais est à nouveau prêté en cours de saison au HC Viège. Lors de la saison suivante, après avoir commencé à Bienne, Füglister est transféré au SC Langenthal, en LNB.

Statistiques 

|2006-2007||Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||40||5||5||10||20||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2007-2008||Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||37||10||9||19||38||4||1||0||1||2
|-
|EHC Bülach||||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|Suisse U20||LNB||9||5||1||6||12||-||-||-||-||-
|-
|Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||37||10||9||19||38||10||2||5||7||2
|-
|rowspan="2"|2009-2010||Kloten Flyers||LNA||11||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||26||22||20||42||20||10||6||8||14||12
|-
|rowspan="2"|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||9||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|HC Viège||LNB||39||7||5||12||30||22||1||1||2||6
|-
|rowspan="2"|2011-2012||HC Viège||LNB||44||12||6||18||61||9||3||0||3||16
|-
|Kloten Flyers||LNA||3||2||0||2||2||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2012-2013||HC Bienne||LNA||34||2||0||2||2||6||0||0||0||0
|-
|HC Viège||LNB||6||0||1||1||10||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2013-2014||HC Bienne||LNA||13||0||0||0||0||5||0||0||0||2
|-
|SC Langenthal||LNB|| 23||3 ||4 ||7 ||39 || 12|| 3|| 1|| 4|| 8 

|- 
| 2014-2015 || SC Langenthal || LNB || 42 || 8 || 8 || 16 || 22 || 11 || 5 || 2 || 7 || 12
|- 
| 2015-2016 || SC Langenthal || LNB || 38 || 14 || 11 || 25 || 56 || 6 || 2 || 1 || 3 || 8
|- 
| 2016-2017 || SC Langenthal || LNB || 46 || 13 || 14 || 27 || 59 || 16 || 5 || 7 || 12 || 8
|- 
| 2017-2018 || SC Langenthal || LNB || 46||13 ||20||33 ||57||11 ||3 ||3 ||6 ||6 
|-
|2018-2019 || EHC Kloten || LNB
| 41 || 17 || 14 || 31 || 72 || 5 || 2 || 1 || 3 || 45 
|-
|2019-2020 || EHC Kloten || LNB
| 41||8 ||10 ||18 ||46 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2020-2021 || EHC Kloten || LNB
| 36||3 ||7 ||10 ||12 ||17 ||1 ||3 ||4 ||22

|2009||CM U20 D1|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| Promu
|-
|2010||CM U20|| 7|| 2|| 2|| 4|| 33||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Naissance en janvier 1990
Naissance à Zurich
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Bülach
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace